Karađorđevo je lahko:
 Karađorđevo, Bačka Topola (Srbija)
 Karađorđevo, Bačka Palanka (Srbija)